ПУВА-терапия ( англ. PUVA therapy) — метод лечения, который включает использование фотоактивного вещества (псоралены — класс фурокумаринов) совместно с облучением кожи длинноволновым ультрафиолетовым излучением. ПУВА-терапия наиболее часто используется для лечения тяжёлого псориаза, атопического дерматита, витилиго и грибовидного микоза...

Методика лечения 
Пациент принимает внутрь или наносит на кожу лекарственный препарат, содержащий псорален, также возможны псораленовые ванны, через 2-3 часа после приема, пациент в течение нескольких минут находится под ультрафиолетовыми лучами в специальной кабине.
Действию ультрафиолетового света подвергают все тело или отдельные его участки. Лечебные процедуры, как правило, проводят через день.
Необходимо отметить, что сами по себе фотосенсибилизатор и длинноволновые УФ-лучи не дают биологического эффекта, только их комбинация даёт значительный терапевтический эффект, который можно наблюдать уже после нескольких процедур – уменьшаются или вовсе исчезают высыпания, прекращаются зуд и шелушение, кожа начинает приобретать здоровый вид.

Эффективность метода 
Метод ПУВА-терапии при лечении псориаза:
 высокая эффективность: у 85% пролеченных пациентов - очищение кожи;
 быстрое получение результатов: первые признаки регресса кожных проявлений отмечаются уже после 4-6 процедур;
 длительная ремиссия - от полугода до нескольких лет;
 ограниченный перечень противопоказаний для применения метода;
 хорошая переносимость;
 амбулаторное лечение в условиях поликлиники, без отрыва от работы и учёбы;
 комфортные условия лечения;
 отсутствие эффекта "привыкания" (высокая эффективность повторных курсов лечения);
 побочный эффект метода - красивый ровный загар;
 возможно проведение "поддерживающей" терапии

Побочные эффекты 
Побочные эффекты ПУВА-терапии разделяют на ранние (гиперпигментация – "загар",  тошнота, фотодерматит, ожог, зуд, сухость кожи) и отдалённые (фотостарение и рак кожи, катаракта).

Чаще всего встречающимся побочным эффектом применения пероральных препаратов, содержащих псорален (например “Оксорален”), является тошнота. Отсутствие аппетита, головокружение, небольшая тяжесть в голове, головная боль, дискомфорт и рвота также проявляются, но в меньшей степени. Для предотвращения тошноты рекомендуются следующие меры:
Псорален всегда следует принимать с пищей или молоком. Лучше всего предотвращают тошноту крупяные, хлебобулочные и молочные продукты. Назначение лечения на более позднее время дня. Если слабая тошнота остаётся, разделить дозу псоралена (2 последовательных приёма с интервалом 30 минут). Случаи умеренной тошноты можно лечить путём назначения мягких противорвотных медикаментов.
В случаях труднопреодолимой сильной тошноты, дозу псоралена можно уменьшить на 10 мг и пропорционально увеличить дозу УФА.

ПУВА-терапия с приёмом фотосенсибилизатора внутрь повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей кожи. Она зависит от суммарной дозы ультрафиолетового облучения, полученного в течение всей жизни: чем больше проведено процедур, тем выше вероятность возникновения рака кожи. Поэтому не рекомендуется проводить более 200 процедур ПУВА-терапии с пероральным применением фотосенсибилизатора и следует не превышать кумулятивную дозу УФА более 1100 Дж/смᒾ.

C целью повышения эффективности и уменьшения числа процедур рекомендуется сочетать ПУВА-терапию с другими методами лечения псориаза. При среднетяжёлом течении псориаза следует отдавать предпочтение узкополосной средневолновой фототерапии (УФВ/УФВ-311).

Ссылки 
 ПУВА-терапии — электронная библиотека ДВГМУ.
 Излечим ли псориаз. 

Фармакотерапия
Радиотерапия
Медицинские процедуры